Malahorna ima lahko več pomenov:
 Malahorna, naselje
 Malahorna (roman), knjiga Nade Gaborovič